Il singolare del torneo di tennis Internationaux de Nouvelle-Calédonie, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Guillermo Cañas che ha battuto in finale Todd Reid 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Victor Hănescu (primo turno)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Frédéric Niemeyer (primo turno)
 Diego Veronelli (quarti di finale)

 Lu Yen-Hsun (secondo turno)
 Petr Kralert (secondo turno)
 Peter Wessels (quarti di finale)
 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaux de Nouvelle-Calédonie 2004